Allsvenskan (1981) była 57. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Szwecji. Sezon rozpoczął się 27 kwietnia, a zakończył się 7 października. Liga liczyła 14 zespółów. Tytuł obroniła drużyna Östers IF. Tytuł króla strzelców zdobył Torbjörn Nilsson, który w barwach IFK Göteborg strzelił 20 goli.

Tabela końcowa

Baraże o awans/utrzymanie 
 BK Häcken – IF Elfsborg 0 – 1
 IF Elfsborg – BK Häcken 1 – 1
IF Elfsborg utrzymał się w pierwszej lidze.

 Kalmar FF – IFK Eskilstuna 2 – 0
 IFK Eskilstuna – Kalmar FF 2 – 2
Kalmar FF utrzymał się w pierwszej lidze.

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1981 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1981 w Szwecji